1987 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 7 августа произошла катастрофа на станции Каменская.
 Правительствами Франции и Великобритании утверждён проект прокладки тоннеля под Ла-Маншем, идея которого впервые была высказана в начале XIX века. Один из проектов принадлежал Наполеону Бонапарту.
 В Великобритании 4 человека погибло при падении поезда в реку после обрушения железнодорожного моста.

Новый подвижной состав 
 Рижский вагоностроительный завод прекратил выпуск электропоездов серии ЭР2Р и перешёл на выпуск ЭР2Т.
 Чехословацкий завод «Шкода» начал серийный выпуск электровозов переменного тока серии ЧС8 для железных дорог СССР.

Персоны

Примечания